Ionas Sautra är en sovjetisk kanotist.

Han tog bland annat VM-silver i K-4 500 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1979 i Duisburg.

Källor

Sovjetiska kanotister
Män
Levande personer